Els Encantats, muntanya de la comarca del Pallars Sobirà 
 Els Encantats (canal), torrent de la comarca del Solsonès